John von Neumann (1903-1957) – matematico statunitense di origine ungherese
Architettura di von Neumann Struttura interna dei calcolatori contrapposta alla Architettura Harvard
Heinrich von Neumann (1873-1939) – medico austriaco
Philipp von Neumann (1781-1851) – diplomatico austriaco